L’escadre d'Extrême-Orient ou escadre de l'Extrême-Orient peut faire référence à plusieurs forces navales européennes stationnées en Extrême-Orient entre le milieu du  et le début du .
 L'escadre allemande d'Extrême-Orient (Ostasiengeschwader)
 L'escadre française d'Extrême-Orient